Le tournoi Open de Macao 2018 est l'édition féminine 2018 du tournoi de squash Open de Macao qui se déroule du 29 mars au  avril 2018 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Gigi Yeung. 

En finale, la tenante du titre Nouran Gohar s'impose face à Salma Hany.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2018
 Open de Macao (squash)
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2018
2018 à Macao
Squash en 2018
Sport en mars 2018
Sport en avril 2018